Daniel Müslin – pastore e scrittore svizzero
 Johann Heinrich Müslin – pietista svizzero
 Marko Muslin – calciatore francese
 Slavoljub Muslin – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo